Teagene di Patrasso – filosofo cinico
 Teagene di Reggio – filologo greco antico
 Teogene di Taso – pugile e lottatore greco antico
 Teagene di Megara – tiranno greco della città di Megara